Реденс — фамилия. Известные носители:

 Реденс, Анна Сергеевна (1896—1964) — сестра Надежды Аллилуевой, второй жены Сталина, жена Станислава Реденса.
 Реденс, Станислав Францевич (1892—1940) — деятель советских разведывательных служб, комиссар государственной безопасности 1 ранга.